Jepkoech ist Teil des Familiennamens von:

 Correti Jepkoech, kenianische Langstreckenläuferin
 Eunice Jepkoech Sum (* 1988), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Florence Jepkoech Chepsoi, kenianische Langstreckenläuferin
 Josephine Jepkoech Jepkorir, kenianische Langstreckenläuferin
 Monica Jepkoech (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Chepkoech
 Koech